

Persone
 Ferdinando Rodriquez (1814-1864) – medico e scrittore italiano
 Tim A. Rodriquez (...) – astronomo statunitense

Altro
 Rodriquez Cantieri Navali – azienda nautica italiana

Pagine correlate
 Rodríguez
 Rodrigues